Иванчуковка (), село, Иванчуковский сельский совет, Изюмский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322883501. Население по переписи 2001 года составляет 674 (303/371 м/ж) человека.

Является административным центром Иванчуковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Лысогорка, Новопавловка, Счастливое и Поляна.

Географическое положение 
Село Иванчуковка находится на расстоянии в 6 км от реки Северский Донец (левый берег), примыкает к селу Веселое (Балаклейский район), на расстоянии в 1 км расположено село Поляна. В селе есть железнодорожная станция Закомельская. На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1775 — дата основания, по другим данным в 1720.

Название происходит от первых поселенцев, основавших село, по фамилии Иванчук, переселившихся из с. Савинцы.

Экономика 
 «Иванчуковское хлебоприёмное предприятие», ЗАО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 200 воинов.
 Братская могила советских воинов. 1941 г., 1942 г., 1943 г.

Литература

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания